Битва при Урфе — сражение, которое произошло между державой Ак-Коюнлу и Мамлюкским султанатом в августе 1480 года в Урфе (территория современной Турции). Причиной послужило вторжение мамлюков на территорию Ак-Коюнлу для захвата Урфы. В ходе битвы войска Ак-Коюнлу нанесли поражение мамлюкам.

Предыстория и ход битвы 
Мамлюкский султанат был одним из внешних угроз для державы Ак-Коюнлу правителем которой был Султан Ягуб. Мамлюкский правитель Кайт-бей воспользовался смертью предводителя Ак-Коюнлу Узун Хасана и отправил 100 тысячное войско под командованием Амира Яш-бея, чтобы те захватили Урфу. Амир Яш-бей в 1480 году перешёл реку Евфрат и начал осаду Урфы. Правитель державы Ак-Коюнлу Султан Ягуб вскоре был информирован об этом и он отправил армию под командованием Баяндур-бека и Халила-бека для защиты Урфы. Мамлюкские солдаты которые узнали о приближении войск Ак-Коюнлу к городу посоветовали своему командиру Амиру Яш-бею отступить, но последний их не послушал. Таким образом мамлюкская армия предстала перед армией Ак-Коюнлу. Правой частью мамлюкской армии командовал Кансу Яхяви(глава Дамаска), левой частью командовал Оздемир (Глава Алеппо) и центральной частью армии командовал Амир Яш-бей. Битва закончилась победой Ак-Коюнлу в ходе которого мамлюкские войска были полностью разгромлены. Амир Яш-бей, Кансу Яхяви и Оздемир были взяты в плен. После совещания Амир Яш-бей был казнен. Голова казненного Амира Яш-бея была отправлена Султану Ягубу. Мамлюкский султанат после этой битвы получил тяжелый удар и после потери командующих войсками, государство сильно ослабло.

Литература 
 Nəcəfli T.H. «Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında». Bakı: Çaşıoğlu, 2000. — 198 s.
 V. Minorsky, Persia in A.D. 1478-1490 An abridge translation of Fadlullah b. Ruzbihan Khunji’s Tarikh-ı ‘Alam-Ârâ-yı Aminî, London, 1957.
 J. E. Woods, 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular, Aşiret, Konfederasyon, İmparatorluk, çev. Sibel Özbudun, Milliyet yay., İstanbul, 1993.
 Faruk Sümer, «Çukurova Tarihine Dair Araştırmalar», Tarih Araştırmaları Dergisi, C. I, Ankara, 1965
 İbn İlyâs, Muhammed bin Ahmed, Bedâyiü’z -Zuhûr fî Vekâyi‘i’d-Duhûr, Tahkik: Muhammed Mustafa, Kahire, 1982.
 Faruk Sümer,«Akkoyunlular», Diyanet Islam Araştırmaları, C. II, İstanbul, 1989
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri, 4-cü Baskı,Ankara, 1988.

Примечания 

Сражения Мамлюкского султаната Египта
История Ирана
История Турции
Сражения 1480 года
Шанлыурфа
Сражения Ак-Коюнлу